gajówka – rodzaj osady

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 56, w tym 10 podstawowych
 Gajówka – część miasta Górzno

Miejscowości na Litwie 
 Gajówka – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Inne 
 gajówka – gatunek małego ptaka z rodziny pokrzewkowatych
 Gajówka – przystanek kolejowy w województwie małopolskim
 Gajówka – struga, dopływ Supraśli
 Gajówka – nieofic. część osady Jackowo w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo

Zobacz też 
 
 Brodowo Gajówka – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Gajówka Wschodnia – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Stoczek
 Gajówka Zachodnia – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Stoczek